Das Whirlpool Monterrey Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 28. Februar bis zum 6. März 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Anastassija Pawljutschenkowa und Jelena Janković, das Pawljutschenkowa in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová in drei Sätzen gegen Anna-Lena Grönefeld / Vania King.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Monterrey